Halber Mensch, стилизовано как ½ Mensch (нем. Получеловек или Пол-человека) — третий студийный альбом немецкой экспериментальной музыкальной группы Einstürzende Neubauten. Был впервые издан в 1985 году лейблом Some Bizzare Records, затем, после длительного конфликта с этим лейблом, переиздан группой в 2003 году в заново сведённом варианте и с изменённой обложкой.

Об альбоме 
Halber Mensch — один из наиболее известных альбомов Einstürzende Neubauten. В отношении музыки и звука, альбом свидетельствует о расширении творческих экспериментов группы. В частности, в таких композициях, как «Yü-Gung (Fütter Mein Ego)», появляются элементы электронной музыки, а заглавная вещь исполняется практически целиком а-капелла.

Список композиций 
 «Halber Mensch» — 4:13
 «Yü-Gung (Fütter Mein Ego)» — 7:14
 «Trinklied» — 1:15
 «Z.N.S.» — 5:40
 «Seele Brennt» — 4:05
 «Sehnsucht (Zitternd)» — 2:55
 «Der Tod Ist Ein Dandy» — 6:41
 «Letztes Biest (Am Himmel)» — 3:28
 Бонус-треки
На различных изданиях могут присутствовать следующие бонус-треки:
 «Das Schaben» — 9:22
 «Sand» (кавер-версия песни Нэнси Синатры и Ли Хэзлвудa) — 3:30
 «Yü-Gung (ремикс Эдриана Шервуда)» — 7:28

Участники записи 
 Бликса Баргельд
 Ф. М. Айнхайт
 Александр Хаке
 Н. У. Унру
 Марк Чунг

Ссылки 
 Страница альбома на официальном сайте Einstürzende Neubauten

Альбомы Einstürzende Neubauten
Индастриал-альбомы
Альбомы Some Bizzare Records
Альбомы Rough Trade Records